«Ciudad Constitución» puede referirse a:

 Ciudad Constitución, localidad cabecera del municipio de Comondú, en el estado de Baja California Sur, México.
 Ciudad Constitución, localidad capital del distrito de Constitución, ubicado en la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco, Perú.
 Constitución, localidad y comuna de la provincia de Talca en la región del Maule, Chile.